Dornach heißen folgende geographischen Objekte:

Gemeinde:
 Dornach SO, Gemeinde im Kanton Solothurn, Schweiz
 Dòrnach, gälischer Name des Hauptortes Dornoch der traditionellen Grafschaft Sutherland, Schottland

Gemeindeteile:
 Dornach (Aschheim), Ortsteil der Gemeinde Aschheim, Landkreis München, Bayern
 Dornach (Eichendorf), Ortsteil der Gemeinde Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Dornach (Hopferau), Ortsteil der Gemeinde Hopferau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Dornach (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Dornach (Sigmarszell), Ortsteil der Gemeinde Sigmarszell, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

 Dornach (Gemeinde Ferlach), Ortschaft von Ferlach, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Dornach (Gemeinde Grein), Ortschaft von Grein, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Dornach (Linz), Konskriptionsortschaft des Linzer Stadtteils St. Magdalena, Oberösterreich
 Dornach (Gemeinde Saxen), Ortschaft von Saxen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Dornach (Steyr), Ortsteil der Stadt Steyr, Oberösterreich
 Dornach (Gemeinde Gleinstätten), Katastralgemeinde von Pistorf, Bezirk Leibnitz, Steiermark

 Dornach (Mülhausen), Ortsteil der Stadt Mülhausen, Elsass

Gewässer:
 Dornach (Kirnach), linker Zufluss der Kirnach vor Unterthingau, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Bauten:
 Burgruine Dornach bei Lasberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Schloss Dornach bei Saxen, Bezirk Perg, Oberösterreich

Siehe auch:
 Dörnach
 Dornlach